Луи Блан () — пересадочный узел Парижского метрополитена между линиями 7 и 7bis, один из двух кросс-платформенных пересадочных узлов в Париже (второй —  (только в одном направлении между линиями 8 и 10). Назван по одноимённой улице (), получившей своё имя по имени французского историка и публициста Луи Блана.

История 
Открыта 23 ноября 1910 года, через 18 дней после открытия первого пускового участка 7 линии между станциями «Опера» и «Порт-де-ля-Виллет». 18 января 1911 года открылось ответвление до станции Пре-Сен-Жерве, которое 3 декабря 1967 года было преобразовано в самостоятельную линию 7bis, на которую организована кросс-платформенная пересадка. Для этой линии станция «Луи Блан» стала конечной, для оборота поездов используется один из средних путей.

Пассажиропоток 

В таблице ниже приведена информация о пассажиропотоке по входу, взятая из официальных отчетов RATP.

Конструкция и оформление 
Станция состоит из двух односводчатых залов мелкого заложения, сооружённых по типовому парижскому проекту 1900—1952 годов. Оба зала отделаны кафельной плиткой. В каждом из залов расположены по одной островной и одной боковой платформам. В западном зале на островной платформе осуществляется кросс-платформенная пересадка между линиями 7 (при движении на юг) и 7bis (посадка в сторону Пре-Сен-Жерве), в восточном зале боковая платформа не используется. В обоих залах используются типовые люминесцентные светильники: в западном зале — жёлто-коричневого цвета, в восточном — серо-зелёного.

В 1978 году выход со станций на угол улиц Ла Файет и Фобур Сен-Мартен подвергся редизайну в стиле Гимара и был признан памятником архитектуры.

При сооружении станции был создан задел под существовавшее в 1911—1967 годах вилочное движение: помимо создания двухзального комплекса, конфигурацией путей, от которых начиналось ответвление в сторону Пре-Сен-Жерве, к югу от станции, предусмотрено соединение с главным ходом линии 7. В целях вычленения этого ответвления в самостоятельную линию 7bis, осенью 1967 года на середине перегона Луи Блан — Жорес был сооружён пошёрстный съезд, благодаря которому оборот поездов линии 7bis возможен на одном и том же пути (восточный путь западного зала).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Кросс-платформенные пересадки
Станции метрополитена, построенные в 1910 году
Станции метрополитена X округа Парижа